Kropotkin steht für:
 Orte in Russland:
 Kropotkin (Krasnodar), Stadt in der Region Krasnodar
 Kropotkin (Irkutsk), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Irkutsk
 Mount Kropotkin, Berg in der Antarktis

Kropotkin ist der Familienname von:
 Alexander Alexejewitsch Kropotkin (1846–1886), russischer Mathematiker und Astronom
 Dmitri Nikolajewitsch Kropotkin (1836–1879), russischer Generalmajor, Generalgouverneur von Charkow

 Wassili Petrowitsch Kropotkin († 1648), Woiwode im Zarentum Russland